Rathbun se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mary Rathbun
 Galen B. Rathbun